Help! ():

 Help! — пятый студийный альбом группы The Beatles.
 «Help!» — песня с этого альбома, ставшая заглавной для альбома и лейтмотивом для одноимённого фильма.
 «На помощь!» (оригинальное название — «Help!») — музыкальный фильм, в главных ролях которого снялись участники The Beatles.